Příjmení Berousek, přechýleně Berousková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jiří Berousek (* 1948) – český fotbalista a trenér
 Berouskové - česká cirkusová rodina
Bohumil Berousek, známý jako Bobby Berosini, českoamerický bavič a žonglér 
 Jiří Berousek (1947) – český principál (Národní cirkus originál Berousek)
 Jiří Berousek (1981) – český cirkusový artista
 Mario Berousek (* 1974) – český cirkusový artista a žonglér s kužely

Podobná příjmení
 Brousek (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení